Франсуа Бошемен, Джозеф Джин-Франсуа Вінет Бошемен (англ. Joseph Jean-François Vinet Beauchemin, н. 4 червня 1980, Сорель-Трасі) — канадський хокеїст, захисник клубу НХЛ.
 Бошемен (Верхня Марна), Бошеме́н (фр. Beauchemin) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Верхня Марна.